URN peut faire référence à :
 Uniform Resource Name,
 
 Union Royale Namur, club de football belge